Baldred (auch Baldredus, Baldræd, Baltred) ist ein angelsächsischer männlicher Vorname. Der Name ist aus den Elementen Bald-/Beald- (=„kühn, tapfer, stark“) und -red/-ræd (=„Rat, Weisheit, Glück, Hilfe, Macht“) zusammengesetzt. Bedeutende Namensträger waren:

 Baldred (Wessex), Unterkönig in Nordwessex (fl. 681–693)
 Baldred (Tyninghame), Heiliger und Abt († 757)
 Baldred (Kent), König von Kent (~ 821 – ~ 825)
 Baldred Bisset, schottischer Rechtsgelehrter (* ~ 1260; † ~ 1311)

Siehe auch 
 Balder
  Baldred Rock

Männlicher Vorname